Новицки (, ) — немецкая и польская фамилия. Известные носители:

 Новицки, Дирк (род. 1978) — немецкий профессиональный баскетболист, тяжёлый форвард.
 Новицки, Мацей (1910—1950) — польский архитектор.
 Джанет Линн-Новицки (род. 1953) — американская фигуристка.

См. также 
 Новицкий